Лев (Лейб) Исаа́кович Ба́хман (1830, Кишинёв, Бессарабская область — 1896, Петергоф) — русский архитектор, представитель эклетического направления.

Первый еврей, окончивший Петербургскую Императорскую Академию художеств (1852—1861). Так и не получив права жительства в Петербурге, до конца жизни жил в пригородах.

Основные работы: проект памятника А. С. Пушкину для Москвы (1860), проект Большой Хоральной синагоги на 1200 мест и прилегающего комплекса зданий в Петербурге (совместно с И. И. Шапошниковым, 1869—1871 годы), жилые дома в окрестностях Петербурга.

Синагога, по описанию Осипа Мандельштама, «с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница», была построена на участке по Офицерской и Большой Мастерской улицам (ныне улица Декабристов и Лермонтовский проспект) в 1893 году. Арабо-мавританский стиль для главного еврейского храма города был выбран по совету литературного критика В. В. Стасова. Строительство вели А. В. Малов и Б. И. Гиршович.

Примечания

Ссылки 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 1. Late Imperial Russia: 1891—1917. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. P. 53. .
 Конкурсный проект синагоги («Зодчий», СПб, 1881)
 Об архитектурном дизайне Большой Хоральной синагоги Санкт-Петербурга
 История создания Хоральной синагоги
 Современное изображение Хоральной синагоги

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Выпускники Императорской Академии художеств